Hebewerk steht für:
allgemein eine technische Einrichtung zum Anheben einer Last; siehe Hebetechnik
in der Schifffahrt und im Wasserverkehrswegebau ein Schiffshebewerk
in der Wasserwirtschaft ein Pumpwerk
in der Hausabwassertechnik eine Hebeanlage
bei Erdbohranlagen eine Einrichtung zum Anheben des Bohrstranges; siehe Hebewerk (Bohranlage)